Кара́т (метрический карат; русское обозначение: кар; международное: ct;  от  — семя рожкового дерева) — внесистемная единица массы, равная 200 мг (0,2 грамма). Применяется в ювелирном деле для выражения массы драгоценных камней и жемчуга.

Установлен IV Генеральной конференцией по мерам и весам в Париже в 1907 году. В СССР принят с 1922 года. В Российской Федерации допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «для драгоценных камней и жемчуга». Международная организация законодательной метрологии относит карат к единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются».

В соответствии с Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, наименование и обозначение карата не применяются с кратными и дольными десятичными приставками.

Ранее использовались варианты карата, несколько отличающиеся по мере от метрического.

Английский карат до 1888 года измерялся как  (≈ 3,170) тройских гранов (примерно 205,4 мг), пока Министерством торговли не было установлено соответствие  гранов (около 205,3 мг). При этом английский карат делился на 4 так называемых ювелирных грана, однако на практике в качестве дробных чаще всего применялись меры, кратные  карата.

Канонический арабский карат (кират) определялся как  мискаля и состоял из 5 (канонически) или, чаще, из 3 хабб. Соответственно, карат весил  весового дирхама в 3,125 г, то есть 0,2232 г. Использовался в основном на территории современного Ирака. В Малой Азии, Египте, Сирии и Мекке 1 кират был равен  мискаля ( дирхама, 4 хаббы). При этом в Малой Азии карат был равен 204 мг, а в Египте, Сирии и Мекке — 195 мг. Кроме того, в мусульманском Египте карат (кират) соотносился с собственной системой мер, в которой 1 карат был равен ⅓ шамуны и  бакилы.

В стандарте электронного обмена ANSI X.12 используется обозначение CD.

Примечания

Ссылки 

Единицы измерения массы
Ювелирное дело